Agostadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agostadero, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Agostadero, Oaxaca, Santa María Tonameca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar